Триунфу () — название муниципалитетов в Бразилии:

 Триунфу (Параиба) — в штате Параиба.
 Триунфу (Пернамбуку) — в штате Пернамбуку.
 Триунфу (Риу-Гранди-ду-Сул) — в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Эль-Триунфо